Příjmení Mottl nese více různých osobností:

 Felix Josef von Mottl (1856–1911) – rakouský dirigent a skladatel
 František Mottl (1932–2011) – český fotbalista
 Jarka Mottl (1900–1986) – český trampský písničkář
 Josef Mottl (1827–1884) – kladenský farář, zastupitel, historik, mecenáš a čestný občan
 Václav Mottl (1914–1982) – český kanoista, olympijský vítěz
 Vendelín Mottl (1837–1916) – český módní podnikatel, mecenáš a hudební skladatel

ženy
 Barbora Mottlová (* 1986) – česká herečka, zpěvačka a modelka
 Danuše Mottlová (1948–???) – česká a československá politička KSČ , poslankyně FS za normalizace
 Vlasta Mottlová (1953–???) – československá basketbalistka

Podobné příjmení 
 Motl

Česká příjmení
Německá příjmení